Ženská dvouhra BNP Paribas Open 2019 probíhala v první polovině března 2019. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž se dvanáct probojovalo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla japonská světová jednička Naomi Ósakaová, kterou ve čtvrtém kole vyřadila Švýcarka Belinda Bencicová.

Naomi Ósakaová, Petra Kvitová, Simona Halepová, Sloane Stephensová a Karolína Plíšková vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky. I přes vyřazení v osmifinále Ósakaová uhájila postavení na čele klasifikace.

Vítězkou se stala kanadská teenagerka Bianca Andreescuová, jež ve finále přes křeče zdolala německou turnajovou osmičku Angelique Kerberovou po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 6–4. Na okruhu WTA Tour si připsala premiérové turnajové vítězství. Šedesátá hráčka světa Andreescuová se v Indian Wells stala první šampionkou startující na divokou kartu a v osmnácti letech nejmladší vítězkou od triumfu Sereny Williamsové v roce 1999. Bodový zisk ji katapultoval na 24. příčku žebříčku WTA.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazené hráčky

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvsnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2019